Nak, település Tolna megyében
 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara rövidítése (NAK)